Klassement bezeichnet:

 eine Einteilung in Klassen oder Gruppen
 im Sport:
das vorläufige oder endgültige Ergebnis eines sportlichen Wettkampfes
eine Rangliste von Sportlern oder Mannschaften